Velma puede referirse a:

 Velma (Oklahoma), pueblo en el condado de Stephens, estado estadounidense de Oklahoma; 
 Velma Dinkley, personaje de videojuegos; 
 Velma Barfield, asesina serial estadounidense; o
 Velma Bronn Johnston, defensora de los derechos de los animales.